Rouan désigne un mélange de poils blancs dans la robe d'un animal. Il peut s'agir : 
Du gène Rouan chez le cheval
De la robe de nombreux animaux domestiques tels que l'âne, la chèvre, le chat Lykoi...

Patronyme 

Jean-Claude Rouan (1933-1993), est un joueur français de rugby à XV.
François Rouan est un artiste français, né le  à Montpellier.
Brigitte Roüan (1946-), est une comédienne et réalisatrice française.

Pseudonyme 
Jean-Martin Rouan, un des pseudonymes de Jean Brochet (1921-1963), écrivain français.

Toponyme 

Rouans (prononcer le « s » final) est une commune de l'Ouest de la France.

Divers 

La Bataille de Rouans se déroule lors de la guerre de Vendée.
Patronyme français